Superpuchar Włoch w piłce siatkowej kobiet 2022 – dwudziesta druga edycja rozgrywek o Superpuchar Włoch. O Superpuchar Włoch zagrał zwycięzca Pucharu Włoch 2022 -  oraz finalista . Mecz o Superpuchar Włoch odbył się we Florencji w Palazzo Wanny.

Mecz

Przypisy 

2022 w piłce siatkowej
2022 we Włoszech